Rapid peut faire référence à :

 Rapid Holding, une entreprise suisse de l'industrie des machines et de l'immobilier;
 RAPID, un langage de programmation de haut niveau utilisé pour contrôler les robots industriels ABB;
 Consortium Rapid ( Rapid Aseptic Packaging of Injectable Drugs), un consortium dont la mission est d'aider le gouvernement des USA en cas d'urgence sanitaire (comme par exemple dans le cas du COVID19);
 Dispositif RAPID (Régime d'APpui à l’Innovation Duale), un dispositif de subvention de projets d’innovation duale portés par une entreprise d’effectif consolidé de moins de 2000 salariés, seule ou en consortium ;
 Rapid City, nom de plusieurs villes de l'Amérique du nord, en raison des cours d'eau (rapides) qui les traversent; 
 HMS Rapid, nom de plusieurs navires de la Royal Navy;
 Škoda Rapid, nom d'automobiles du constructeur Skoda;
 Rapid Burster, un objet céleste atypique de la classe des sursauteurs X;
 Rapid Fire, un film américain sorti en 1992;
 Rapid Reload, un jeu vidéo édité par Sony Computer Entertainment sur PlayStation en 1995.

Références